Rosetas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Glaucium corniculatum; 
 el nombre común de la planta Glaucium flavum; o
 el nombre común de la planta '''''Zea mays.